TWQ steht für:
 The Washington Quarterly, vierteljährlich erscheinende US-amerikanische Fachpublikation für Sicherheitspolitik und Internationale Politik
 ISO-Kürzel für die Sprache Tasawaq

Abkürzung